Märkl ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Märkl (1929–2014), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Herbert Märkl (* 1941), deutscher Verfahrensingenieur und Hochschullehrer
 Josef Märkl (1928–2010), deutscher Violinist, Komponist und Pädagoge
 Jun Märkl (* 1959), deutscher Dirigent
 Key-Thomas Märkl (* 1963), deutsch-japanischer Geiger
 Kilian Märkl (* 2000), deutscher Skispringer
 Kim Märkl (* 1961), US-amerikanische Komponistin und Schriftstellerin
 Markus Märkl (* 1967), deutscher Cembalist, Organist und Pianist
 Markus Schmidt-Märkl (* 1959), deutscher Fernsehproduzent und Regisseur
 Max Märkl (1889–1971), deutscher Generalarzt
 Niklas Märkl (* 1999), deutscher Radrennfahrer
 Nina Annabelle Märkl (* 1979), deutsche Zeichnerin und Bildhauerin
 Rolf Märkl (1931–2020), deutscher Maler und Bildhauer
 Roman Märkl (1659–1744), deutscher Ordensgeistlicher und Abt

Märkl bezeichnet:
 Brauerei Märkl in Freudenberg in der Oberpfalz
 Märkl-Quartett, Streichquartett aus Köln

Siehe auch:
 Märkel
 Merkl
 Merkel (Begriffsklärung)
 Merckel
 Markl